Van der Velde puede hacer referencia a:

  Johan van der Velde, ciclista neerlandés; 
  Nadine Van Der Velde, actriz canadiense; o
  Carl Franz van der Velde, escritor alemán.